Entitats de població:
Canadà:
Clear Lake (Ontàrio)
Wasagaming (Manitoba), també conegut com a Clear Lake
Estats Units:
Clear Lake (Dakota del Sud)Clear Lake (Illinois)
Clear Lake (Indiana)Clear Lake (Iowa)
Clear Lake (Minnesota)Clear Lake (Washington)
Clear Lake (Wisconsin):
Clear Lake (poble de Wisconsin)Clear Lake (vila de Wisconsin)
Clear Lake Shores (Texas)Clear Lake Township (comtat de Cerro Gordo, Iowa)
Clear Lake Township (comtat de Sherburne, Minnesota)Clearlake (Califòrnia)
 Llacs:
Estats Units:
Llac Clear (Califòrnia)Llac Clear (Galveston Bay) (Texas)
Llac Clear (Iowa)Llac Clear (Oregon)
'''Clear Lake Reservoir (Califòrnia)